Лютино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лютино — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Лютино — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

См. также 
 Русско-Лютино — хутор в Куйбышевском районе Ростовской области.